Georg Bärmann ist der Name folgender Personen:

* Georg Friedrich Bärmann (geb. Georg Friedrich Behrmann; 1717–1769), deutscher Mathematiker
 Georg Nikolaus Bärmann (1785–1850), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Georg Behrmann